Alaca (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Alaca (stad), de hoofdplaats van het district
Alaca (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp